Gadou ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Gadou (* 1965), französischer Basketballspieler
 Thierry Gadou (* 1969), französischer Basketballspieler